Девчата — многозначное слово.

 Девчата (повесть) — повесть Б. Бедного.
 Девчата (группа) — советская и российская музыкальная группа композитора О. Сорокина.
 Девчата (фильм) — фильм Юрия Чулюкина по одноимённой повести Б. Бедного.
 Девчата (телепередача) — телевизионная информационно-развлекательная программа, выходившая на канале «Россия-1».

См. также 
  (значения)
  (значения)